Rull ist der Familienname folgender Personen:

Rull steht für:

 Rull (Yap), Gemeinde auf der Insel Yap, Mikronesien